Саратовский театр кукол «Теремок»
 Вологодский театр кукол «Теремок»